Вехно — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав Вехнянской волости.

Расположена в 12 км к северо-западу от города Новоржев на озере Вехно.

Население 

Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 373 жителя или 278 жителей (2010 год).

История 
С 1995 до 2015 гг. была административным центром Вехнянской волости, ранее — Вехнянского сельсовета.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района